Аршаньзельме́нское се́льское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Сарпинском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Аршань-Зельмень.

География 
Аршаньзельменское СМО расположено в восточной части Сарпинского района и граничит:
 на юго-западе с Обильненским СМО,
 на западе — с Кировским СМО,
 на северо-западе — с Садовским СМО,
 на северо-востоке — с Малодербетовским районом (Ханатинское СМО);
 на юго-востоке и юге - с Кетченеровским районом (Тугтунское и Кетченеровское СМО).

Территория поселения в геоморфологическом плане расположена на восточных склонах Ергенинской возвышенности и западной части Сарпинской низменности.

Крупнейшие водоёмы - озеро Ханата, частично расположенное в восточной части СМО, озеро Батыр-Мала и водохранилище Аршань-Зельмень. Значительную часть территории СМО (около 69,0 %) занимает государственный природный заказник «Ханата» (общая площадь – 52 000 га, в том числе в границах Сарпинского района – 34 320 га).

Население 

Население СМО (на 01.01.2012 года) составляет 737 человек. Население на территории СМО распределено неравномерно: 95,3 % населения проживает в посёлке Аршань-Зельмень. Плотность населения в СМО составляет 1,5 чел./км². Из общего количества населения – 0,74 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 0,12 тыс. чел., (16,2 %), в трудоспособном возрасте – 0,52 тыс. чел. (70,3 %), старше трудоспособного возраста – 0,10 тыс. чел. (13,5 %). Отмечается естественная убыль населения на уровне -4 чел./год на 1000 жителей.
Соотношение мужчин и женщин составляет, соответственно, 52,5 % и 47,5 % (преобладает мужское население).

 Национальный состав
Калмыки – 94,2 %, русские – 4,5 %, другие национальности – 1,3 %.

Состав сельского поселения

Экономика 
Основной отраслью экономики является сельское хозяйство. Ведущим сельскохозяйственным предприятием в СМО является СПК «Аршань-Зельменский», специализирующийся на животноводстве (основной профиль) и растениеводстве. Кроме того, хозяйственную деятельность (сельскохозяйственное производство) со специализацией на животноводстве (преимущественно) и растениеводстве в СМО ведут 24 КФХ и 35 ЛПХ.

Транспортная инфраструктура 

Территорию СМО пересекает автодорога федерального значения — Волгоград — Элиста (М-6 "Каспий").

Примечания 

Муниципальные образования Сарпинского района
Сельские поселения Калмыкии